Legende:
In der Saison 2003/04 wurde der Club an der Alster zum 1. Mal Deutscher Hallenmeister.

Hauptrunde

Endrunde 
Die Endrunde um die deutsche Meisterschaft fand am 31. Januar und 1. Februar 2004 in der Kreissporthalle Limburg an der Lahn statt:

Aufstieg 
Als Gruppensieger der 2. Bundesliga stiegen auf: Marienthaler THC (Nord), Mariendorfer HC (Ost), HC Heidelberg (Süd), Düsseldorfer HC (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 03/04

2003
Hockey 2003
Hockey 2004